Фосфолипазы () — группа ферментов (класс гидролазы), которые катализируют процесс гидролиза фосфолипидов. В зависимости от положения гидролизуемой связи в фосфолипиде различают 4 основных класса фосфолипаз: A, B, C и D.

Классификация 

 Фосфолипаза A
 Фосфолипаза A1 — отщепляет SN-1 ацильную цепь
 Фосфолипаза A2 — отщепляет SN-2 ацильную цепь
 Фосфолипаза B — отщепляет обе SN-1 и SN-2 ацильные цепи, также называется лизофосфолипаза.
 Фосфолипаза C — гидролизует связь между глицериновым остатком и полярной группой, при этом образуются диацилглицерин и фосфат-содержащая полярная группа. Фосфолипазы C, высвобождающие вторичный мессенджер , играют важную роль в передаче сигнала в клетке.
 Фосфолипаза D — гидролизует связь между фосфатной группой и спиртовой группой, при этом высвобождаются  и спирт.

Типы C и D являются фосфодиэстеразами.
Мембранные белки
КФ 3.1